Jay Hill est un nom pouvant désigner:

Jay Hill (né en 1952), homme politique canadien en Colombie-Britannique
 (né en 1964), coureur automobile américain
 (né en 1975), joueur américain de football américain

Voir aussi

Hill, Jay